Justin oder Justinus ( „der Gerechte“) bezeichnet:

 Justin (Vorname), männlicher Vorname
 Justin I. (518–527), oströmischer Kaiser
 Justin II. (565–578), oströmischer Kaiser
 Justin (Moesien) († 528), oströmischer General
 Justin (Feldherr) († 566), oströmischer Feldherr
 Justin der Märtyrer (100–165), Kirchenvater
 Justin der Bekenner († 269), christlicher Märtyrer im Römischen Reich
 Justinus (Konsul), Konsul im Jahr 540
 Justin von Chieti (4. Jahrhundert), möglicher erster Bischof von Chieti und Vasto, Evangelisierer der Gegend um Chieti; Namenstag 1. Januar
 Justinus de Jacobis (1800–1860), Heiliger der Römisch-katholischen Kirche, „Apostel von Abessinien“
 Justinus a Desponsatione (fl. ca. 1723), Karmeliterpater und Musiker

 Claudius Iustinus, römischer Centurio
 Marcus Iunianus Iustinus, Historiker, auch Justin genannt
 Marcus Ceccius Iustinus, römischer Suffektkonsul 139
 Tiberius Claudius Iustinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Domitius Iustinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

ferner
 Justin (Roboter), ein Roboter 
 Justin (Texas), ein Ort in Texas

Justin bzw. Justinus ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Justin (1909–1966), deutsche Rassenforscherin
 Harald Justin (* 1956), deutsch-österreichischer Journalist und Autor
 James Justin (* 1998), englischer Fußballspieler
 Jean Zinn-Justin (* 1943), französischer Physiker
 John Justin (1917–2002), britischer Schauspieler bei Bühne, Film und Fernsehen
 Jonathan Justin (* 1991), mauritischer Fußballspieler
 Nathan Justin (* 1981), lucianischer Fußballspieler
 Paul Justin (* 1968), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Oskar Justinus (1839–1893), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Richard Justin (* 1979), südsudanesischer Fußballspieler
 Rok Justin (* 1993), slowenischer Skispringer
 Ursula Justin (* 1927 als Hildegard Ursula Klinke), deutsche Schauspielerin

Unternehmen
 Justin.tv, eine Videoplattform

Siehe auch:

 Saint-Justin, Justinian, Giustini, Giustino, Justine, Justinuskirche, Giusto
 Justian